Krzysztof Leja (ur. 21 lutego 1996 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu AZS Zakopane, medalista mistrzostw kraju.

Pochodzi z Koniówki, jego trenerem jest Krzysztof Sobański, rozpoczął karierę w 2002.

Do sezonu 2015/2016 był członkiem reprezentacji juniorów w skokach narciarskich, lecz po ukończeniu wieku juniorskiego nie dostał powołania do żadnej z kadr. Od tego czasu nie był objęty centralnym szkoleniem i rozpoczął treningi w ramach kombinacji norweskiej.

Przebieg kariery 
W 2005 zadebiutował w zawodach Lotos Cup, zajmując 16. miejsce w klasyfikacji generalnej grupy Junior D.
10 lutego 2007 na skoczni K-35 w Zakopanem po raz pierwszy zwyciężył w zawodach tej rangi, skacząc na odległość 33,5 m i 33 m. W klasyfikacji generalnej zajął drugą pozycję. W następnej edycji turnieju startował w grupie Junior E i zwyciężył 6 z 8 konkursów oraz klasyfikację generalną.

Na arenie międzynarodowej debiutował 29 sierpnia 2008, w juniorskich zawodach w Zakopanem, gdzie zajął 8. miejsce.

Sukces w Lotos Cup powtórzył w kolejnym roku, startując jednak ponownie w grupie Junior D. W 2010 był drugi, ze stratą 60 punktów do zwycięzcy, Łukasza Podżorskiego. Rok później awansował do grupy wiekowej Junior C i zwyciężył 5 z 6 konkursów.

15 i 17 stycznia 2011 wystartował w konkursach FIS Cup w Szczyrku, jednak zajął miejsca poza pierwszą pięćdziesiątką.

Jest rekordzistą skoczni Skalite w Szczyrku o punkcie HS 106. W marcu 2011 podczas zawodów Lotos Cup skoczył tam 116 metrów. Oprócz tego dzierży rekord na mniejszej skoczni Skalite o punkcie HS 77, a także na skoczniach w Wiśle-Łabajowie oraz Zagórzu.

19 lutego 2011 zajął 45. miejsce na Mistrzostwach Polski w Szczyrku, po skoku na odległość 79,5 m.

2011/2012 
W styczniu 2012 wystąpił na I Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, gdzie zajął 14. miejsce w konkursie indywidualnym po skokach na 64,5 m i 66,0 m.
Następnie, 28 stycznia wystąpił w zawodach FIS Cup w Szczyrku, gdzie zdobył swoje pierwsze dwanaście punktów do klasyfikacji tego cyklu: był 19. Dzień później sklasyfikowano go na 40. lokacie. W generalnej klasyfikacji uplasował się na 210. miejscu. Tymczasem w krajowym cyklu Lotos Cup zajął drugie miejsce w kategorii Junior C.

W marcu 2012 wziął udział w Mistrzostwach Polski w Zakopanem, gdzie był dwudziesty indywidualnie, a w drużynie zajął czwarte miejsce.

2012/2013 
W styczniu 2013 wystartował w zawodach FIS Cup w rumuńskim Râșnovie, gdzie zajął piątą i czternastą pozycję. W lutym wystąpił w kolejnych konkursach tego cyklu, w Zakopanem – był 25. i 35. Ostatecznie zajął 76. pozycję w klasyfikacji generalnej FIS Cup. Został powołany do kadry na Europejski Festiwal Młodzieży 2013 odbywające się w Rumunii. Zajął tam 39. miejsce w rywalizacji indywidualnej na obiekcie HS 100, po skoku na 78,5 m, a w konkursie drużynowym Polska zajęła ostatnie, dziesiąte miejsce. W klasyfikacji Junior B Lotos Cup zajął miejsce drugie.

W marcu 2013 odbyły się Mistrzostwa Polski w Wiśle. Leja był 17. indywidualnie i ósmy w drużynie.

2013/2014 
W lecie 2013 po raz pierwszy wziął udział w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego. Podczas pierwszej rundy tego cyklu, w austriackim Stams zapunktował w obu konkursach, zajmując 14. i 18. miejsce. Następnie, w słoweńskim Kranju uplasował się na 12. i 30. miejscu.

3 sierpnia w Wiśle po raz pierwszy wystartował w konkursie Letniego Grand Prix. Zajął 32. miejsce, po skoku na 122,5 m. Później znalazł się w składzie reprezentacji Polski na azjatyckie konkursy tego cyklu. W Hakubie zajął 40. i 26. miejsce, a w Niżnym Tagile punktował w obu konkursach – był 25. i 29. W ostatecznej klasyfikacji LGP 2013 zajął 71. miejsce z dorobkiem 13 punktów.

We wrześniu wystartował jeszcze w dwóch konkursach LPK w Klingenthal. W pierwszym z nich jedyny raz w tamtej edycji nie punktował, zajmując 31. miejsce. W drugim zaś był czternasty. Zdobywszy na przestrzeni całego lata 72 pkt, zajął 34. pozycję w klasyfikacji generalnej.

W grudniu zadebiutował w zimowych zawodach Pucharu Kontynentalnego. Wystąpił w norweskiej Renie, gdzie zajął pozycje 53. i 46. oraz w fińskim Lahti, gdzie był 36. i 69. W styczniu zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji tego cyklu, zajmując 28. miejsce w Sapporo. W dwóch pozostałych konkursach w tym miejscu był 55. i 31.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Lei na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Leji na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich 
Stan w trakcie sezonu 2018/2019. Opracowano na podstawie.

Letnie mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich 
Stan po zakończeniu sezonu letniego 2018. Opracowano na podstawie.

Lotos Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej Lotos Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy AZS Zakopane
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1996